Военен театър може да се отнася за:

 Театър „Българска армия“ – театър в София
 Театър (военно дело) – географски район на бойни действия при глобални военни конфликти